Пречистенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.

Список 
 Липецкая область
 Пречистенское сельское поселение — входит в Измалковский район.

 Смоленская область
 Пречистенское сельское поселение — входит в Гагаринский район.
 Пречистенское сельское поселение — входит в Духовщинский район.

 Ярославская область
 Пречистенское сельское поселение — входит в Первомайский район.

См. также 
 Пречистенка